Поликлинико ():

 «Поликлинико» — станция Неаполитанского метрополитена.
 «Поликлинико» — станция Римского метрополитена.